Vitu steht für:
 Vitu (Sprache), ozeanische Sprache auf den Inseln nordwestlich der Küste von West New Britain Province, Papua-Neuguinea

Vitu ist der Familienname folgender Personen:
 Cédric Vitu (* 1985), französischer Boxer